Dammartin  :

Toponymes

Communes 
 Dammartin, ancienne commune française du département du Jura, aujourd'hui intégrée à Dammartin-Marpain
 Dammartin-Marpain (Jura)
 Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne)
 Dammartin-en-Serve (Yvelines)
 Dammartin-les-Templiers (Doubs)
 Dammartin-sur-Meuse (Haute-Marne)
 Dammartin-sur-Tigeaux (Seine-et-Marne)
 Villeneuve-sous-Dammartin (Seine-et-Marne)

Canton 
 Canton de Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne)

Gare 
 Gare de Dammartin - Juilly - Saint-Mard (Seine-et-Marne)

Patronymes 
 Dammartin est le nom repris par plusieurs maisons tenant le comté de Dammartin
 Hugues de Dammartin (1055-1103), comte de Dammartin
 Raes de Dammartin (1090-?)
 Albéric de Dammartin (1102-1153), Grand chambrier de France
 Alberic I de Dammartin (1110-1134),  comte de Dammartin
 Alberic III de Dammartin (1135-1200), comte de Dammartin
 Renaud de Dammartin (1165-1227), comte de Boulogne
 Mathilde de Dammartin (1202-1262), comtesse de Boulogne, fille de Renaud
 Simon de Dammartin (?-1239), comte d'Aumale et de Ponthieu, frère de Renaud
 Jeanne de Dammartin (1220-1279), reine de Castille, fille de Simon
 Guy de Dammartin (?-1398), architecte et sculpteur français
 Drouet de Dammartin (?-1413), architecte et sculpteur français
 Jean de Dammartin (?-1454), architecte français

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme